Білас — українське прізвище.

Відомі носії 
 Білас Василь (1911 — 1932) — діяч ОУН
 Білас Євсевія (1898—1973) — українська монахиня василіянка, учителька, перша Головна настоятелька Чину сестер святого Василія Великого (1951—1954)
 Білас Іван Григорович ( 1953) — український політик, генерал-майор
 Білас Йосип Якимович ( 1922) — український лісівник, заслужений працівник сільського господарства України.
 Білас Лідія Степанівна ( 1968) — український підприємець, голова правління ВАТ «Нова»
 Білас Лев-Ростислав Ростиславович ( 1922) — історик, політолог, бібліотекознавець
 Білас Михайло Якович ( 1924) — український майстер гобелену, модельєр
 Білас Ярослав Семенович — голова правління ГО "Спілка учасників бойових дій в АТО, ООС, добровольців та волонтерів «Побратими об'єднані», кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Білас-Березова Олена Володимирівна — українська мисткиня, майстер народної художньої вишивки та прикрас з бісеру.

Примітки 

Українські прізвища